

Animals 
Com a llop marí es coneix:

 El llop marí sud-americà o otari de la Patagònia (Otaria flavescens).
 Hi ha diferents espècies de llops marins pelleters, una del gènere Arctocephalus i diverses del gènere Arctophoca;
 Lleó marí de Califòrnia, esmentada en topònims de Califòrnia com a Punta dels Llops Marins a Carmel Highlands.
 Llobarro

Cultura 
 El llop de mar, novel·la de Jack London;
 El llop de mar, pel·lícula basada en l'anterior;
 Llops de mar: sèrie de televisió peruana;
 Llops marins, pel·lícula de 1980 dirigida per Andrew V. McLaglen